

Patronyme 

 Eugène Grangé (1810-1887), dramaturge et librettiste français ;
 Conchita Grangé-Ramos (1925-2019), résistante espagnole, déportée et survivante du camp nazi de Ravensbrück;
 Jean-Christophe Grangé (1961-), journaliste, reporter international, écrivain et scénariste français ;
 Jean-Louis Grangé, informaticien et chercheur français.

Toponyme 

 Square Grangé, voie français de Paris .